Restrepo (Meta), gemeente in het Colombiaanse departement Meta
 Restrepo (Valle del Cauca), gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
 Restrepo (film), een documentaire uit 2010
 Gustavo Restrepo (1969), Colombiaans voetballer 
 Pablo Restrepo (1960), Colombiaans zwemmer